Paulo Santoro é o nome de diversos artistas conhecidos no Brasil. 

Paulo Santoro - escritor e dramaturgo
Paulo Santoro - cenógrafo e diretor de TV
Paulo Santoro - músico e violoncelista

Desambiguação